Пахмутова, Александра Николаевна (род. 1929) — советский и российский композитор.
 (1889) Пахмутова — астероид главного пояса, который был открыт 24 января 1968 года советским астрономом Л. И. Черных.